Юлиус (Юлий) Барон (; ) — германский ,  и историк права; доктор наук, профессор римского права, приверженец пандектной системы.

Биография 

Юлиус Барон родился 1 января 1834 года в немецком городке Фестенберг (ныне город Твардогура, Польша) в еврейской семье. С 1845 по 1851 год он посещал  и  в Бреслау (ныне Вроцлав). Изучал право в университетах Бреслау и Берлина.

В июне 1855 года, защитив диссертацию на тему «De iudiciorum constitutione in veteris Saxoniae urbibus», Ю. Барон получил докторскую степень в Берлинском университете.

В 1859 году Юлиус Барон был принят асессором на прусскую судебную службу; работал в Берлинском городском суде и Министерстве юстиции Пруссии. В качестве сотрудника Министерства юстиции участвовал в разработке проекта нового Гражданско-процессуального кодекса. 

В апреле 1860 года он получил хабилитацию на юридическом факультете Берлинского университета в качестве лектора римского права и прусского государственного права. В том же году он опубликовал свои работы под заглавием «Трактаты из прусского права», а в 1864 году издал «Общие правовые отношения в римском праве». 

В 1866 году Барон попросил освободить его от судебной службы, чтобы иметь возможность полностью посвятить себя академической карьере.

В 1869 году Юлиус Барон получил звание экстраординарного профессора Берлинского университета. Несмотря на свою преподавательскую деятельность, он находил время и для дальнейших юридических публикаций. В 1872 году появился его широко известный учебник «Pandekten», который он неоднократно редактировал и дополнял и который выдержал множество изданий, а в 1874 году увидел свет его труд «Das Heirathen in alten und neuen Gesetzen». В 1873 году он стал соавтором фестшрифта в честь своего соотечественника и коллеги .

На Пасху 1880 года Барон принял приглашение на кафедру права в Грайфсвальдском университете. Во время своего пребывания в Грайфсвальде он опубликовал первую часть «Die Kondiktionen» (1881) и вторую часть «Die Adjectivischen Lamentations» (1882) своего многотомного труда «Очерки римского гражданского процесса» . Третья и заключительная часть «Der Denuntiationsprozeß» была издана в 1887 году. 

Благодаря успеху своих «Пандектов», в 1883 году Барон получил учёное звание профессора права в Бернском университете. Там он ввел новый метод обучения — семинары; вместо классических лекций он сделал ставку на активное участие студентов. 

В 1888 году Юлиус Барон перевёлся в Боннский университет и был там профессором права до самой смерти. Его кафедра включала римское право, прусское право и гражданское процессуальное право. Барон был причислен к академическим социалистам, пытавшимся решать социальные проблемы в гражданском праве. Он продолжал публиковать юридические работы и печатал небольшие эссе в «», в ежемесячнике «» и в журнале «». 

Согласно «БСЭ», «как и большинство германских специалистов в области римского права, Барон довольствовался формально-логическими построениями, игнорируя социально-экономическую основу правовых явлений».

Юлиус Барон умер 9 июня 1898 года в возрасте в Бонне. 

Учёный завещал свою обширную юридическую библиотеку Бернскому университету.

Библиография 
 

 De iudiciorum constitutione in veteris Saxoniae urbibus. (Dissertationsschrift) Berlin 1855.
 Abhandlungen aus dem Preußischen Recht. Berlin 1860. (Digitalisat.)
 Die Gesammtrechtsverhältnisse im Römischen Recht. Marburg 1864. (Digitalisat.)
 Das Budgetrecht des Reichstages. Berlin 1867.
 Pandekten. Leipzig 1872. (Digitalisat.)
 Das Heirathen in alten und neuen Gesetzen. Berlin 1874. (Digitalisat.)
 Angriffe auf das Erbrecht. Mit einer Nachschrift über die social-democratischen Wahlen. Berlin 1877.
 Abhandlungen aus dem Römischen Zivilprozess. 3 Bände, Berlin 1881 bis 1887
 Geschichte des römischen Rechts. Berlin 1884.
 Peregrinenrecht und ius gentium. Festschrift zum 50jährigen Doctorjubiläum von Rudolph von Jhering. Leipzig 1892.

Примечания

Литература 
 
 
  Die soziale Aufgabe des Privatrechts. Eine Grundfrage in Wissenschaft und Kodifikation am Ende des 19. Jahrhunderts. Seite 84ff., Mohr, Tübingen 2001. ISBN 978-3-16-147516-0.

Ссылки 
 

Историки права
Специалисты по римскому праву